Las Guerras del Norte (1655-1661) (Polaco: Druga Wojna Północna, Segunda Guerra del Norte) es un nombre a veces utilizado para designar a la serie de conflictos librados entre Suecia y sus rivales: la Mancomunidad Polaco-Lituana (El Diluvio, 1655-1660), Rusia (guerra ruso-sueca, 1656-1658), Brandeburgo-Prusia (1657-1660), el Sacro Imperio Romano Germánico (1657-1660) y el Reino de Dinamarca y Noruega (1657-1658, 1658-1660).

Las guerras
El Diluvio - Suecia contra Polonia1655-1660
Guerra ruso-polaca de 1654-1667
Guerra ruso-sueca (1656-1658)
Guerra sueco-danesa (1657-1658)
Guerra sueco-danesa (1658-1660)

Norte
Norte
Norte
Norte
Historia de Polonia (1569-1795)
Norte
Relaciones Dinamarca-Suecia